Муратбек Жунисбеков (; 1 мая 1944; , Алматинская область, КазССР, СССР — 4 марта 2018;) — советский и казахский , Заслуженный артист Казахской ССР (1989).

Биография 
Родился 1 мая 1944 года в селе Жауынгер Алакольского района Алматинской области.

В 1971 году окончил Республиканскую студию эстрадно-циркового искусства по классу народного артиста Казахстана Жусупбека Елебекова.

С 1971 года работал в Алма-Атинской областной филармонии.

В 2004 году создал ансамбль из разновидностей древнего музыкального инструмента «Кобыз», в составе которой () и др.

Муратбек Жусупбеков побывал с гастрольными поездками в Чехии, Анголе, Турции, Индии, Бразилии, Канаде, Кубе, Франции, Германии и других странах мира, а также во всех республиках бывшего Советского Союза и Казахстана. В 1991 году он дал 10 сольных концертов во Франции в Париже.

В 1985 и 1990 годах занял 1 место на республиканском конкурсе мастеров прикладного искусства, проходившем в г. Алматы, за звуковую особенность инструментов и награжден дипломами ВДНХ I степени.

Награды и звания 
 Награждён Почётной грамотой Министерства культуры СССР (1977)
 Призер республиканского конкурса народных ремесленников (1986)
 Лауреат Всесоюзной выставки мастеров-ремесленников (Ашхабад, Турмения 1987)
 Заслуженный артист Казахской ССР — за заслуги в развитии казахского песенного искусства. (1989)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Указом Президента Республики Казахстан награждён орденом «Курмет» — за значительный вклад в развитие национального искусства.

Литература 

Выпускники республиканского эстрадного циркового колледжа имени Жусупбека Елебекова
Заслуженные артисты Казахской ССР